
Е́знас () — город в Литве. Расположен в Пренайском районе Каунасского уезда.

Административный центр Езнасского староства.

Население — 1,4 тыс. жителей (2,1 тыс. в 1989 году).

География 
Расположен на берегу озера Езнас, в 16 км к востоку от города Пренай, в 37 км к юго-востоку от Каунаса.

Население

История 
В 1950—1962 годах Езнас был центром Езнасского района. Статус города с 28 декабря 1956 года.

Экономика 
В городе находился филиал Каунасского завода электродвигателей, действовало швейное производство.

Галерея

Примечания 

 

Города Литвы
Пренайский район